Julius Carlebach ist der Name folgender Personen:

* Julius Carlebach (Kunsthändler) (1909–1964), deutsch-amerikanischer Ethnologe und Kunsthändler
 Julius Carlebach (Soziologe) (1922–2001), deutsch-britischer Rabbiner und Soziologe